Га́рате () — испанская фамилия. Известные носители:
 Гарате, Гоцон (1934—2008) — баскский писатель
 Гарате, Хуан Мануэль (род. 1976) — испанский велогонщик
 Гарате, Хосе Эулохио (род. 1944) — аргентинский футболист